El Dipòsit d'Aigües del Parc de la Ciutadella és un edifici de Barcelona catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. Des del 1999 forma part de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra i conté col·leccions especials de fons bibliogràfics.

Descripció 
Es tracta d'un edifici industrial creat com a dipòsit de les aigües que regulaven el cabal de la cascada del parc i el regadiu del parc de la Ciutadella. Construït en planta quadrangular a model d'una estructura romana (la piscina Mirabilis de Nàpols), aquesta gran bassa elevada se sosté mitjançant arcs paral·lels de mur de fàbrica d'un metre de gruix i volta de canó, amb una alçària de 14 metres i seixanta-cinc metres de profunditat.

Les obres de rehabilitació van renovar l'espai de la coberta, on hi havia la bassa d'aigua, i l'interior transformant-ho en sala de lectura de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. A la façana destaquen les arcades i contraforts i les torres de cada cantonada. La superfície del solar és de 4.558 m2, amb una superfície ocupada de 4.320 m2 i una superfície rehabilitada de 14.850 m2.

Història 
Va ser projectat el 1874 pel mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre, però no s'inaugurà fins al 1880. Antoni Gaudí, estudiant en el moment de la construcció, hi va participar en l'informe i càlcul de capacitats i elements de suport. L'espai interior ha tingut infinitat d'usos entre els quals destaquen com a hospici i asil municipal entre els anys 1896 i 1977.

El 1992, la Universitat Pompeu Fabra va adquirir l'edifici i al 1999 s'inaugurà com a nova biblioteca gràcies a les intervencions dels arquitectes Lluís Clotet i Ignacio Paricio. Aquesta rehabilitació va guanyar el Premi Dècada 2009 de la Fundació Óscar Tusquets Blanca.

Referències

Enllaços externs 

 
 Guia temàtica Biblioteca ETSAB: Dipòsit d'Aigües

Bibliografia 
 FORTEZA I CASAS, Bruno.El Dipòsit de les aigües del Part de la Ciutadella de Josep Fontserè. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II, 2006. (Treball de fi de carrera)
 HUERTAS CLAVERIA, Josep M. "La Biblioteca de les Aigües rep un carregament de llibres". El Periódico de Catalunya, (31 maig 2001). Pàg. 7.
 PLAYÀ MASET, Josep. "Les Noves catedrals dels llibres". Barcelona metròpolis mediterrània, núm. 61, febrer-abril 2003.
 VIDAL-FOLCH, Ignacio [text]; BAUTISTA, Consuelo [fotografia]. "El depósito del agua". El País, , pàg. 35.

Patrimoni monumental del districte de Sant Martí
Edificis del districte de Sant Martí
Torres d'aigua de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Biblioteques públiques de Barcelona
La Vila Olímpica del Poblenou